Robert La Follette (1855–1925) – amerykański senator i kongresmen, gubernator Wisconsin
 Robert La Follette (1895–1953) – syn poprzedniego, amerykański senator